Een ruilkring in Amsterdam
Een keten van kringloopwinkels, Noppes (bedrijf)
Een popband Noppes (band)